Gonçalo Velho ist der Name folgender Personen:

 Gonçalo Velho Cabral (1400–1460), portugiesischer Entdecker 

Gonçalo Velho steht für:

 Gonçalo Velho (Schiff), portugiesisches Kriegsschiff (1932)